Малина — род многолетних трав и кустарников из семейства Розовые.
 Малина — виды подрода Idaeobatus рода Rubus, наиболее известный вид — Малина обыкновенная.
 Малина — плод малины.
 Малина (разг.) — нечто приятное, доставляющее удовольствие («всю малину испортил»).
 Малина (жарг.) — воровской притон, сборище воров.
 Малина (жарг.) — компьютерная платформа Raspberry Pi (от  — малина).
 «» — роман немецкой писательницы Ингеборг Бахман.

Персоналии 
 Малина, Джошуа (род. 1966) — американский актёр.
 Малина, Джудит (1926—2015) — американская актриса и режиссёр.
 Малина (род. 1967) — болгарская певица.
 Малина, Френк Джозеф (1912—1981) — американский инженер и художник.
 Малина, Ярослав:
 Малина, Ярослав (археолог) — чешский археолог и антрополог, сторонник экспериментальной археологии.
 Малина, Ярослав (писатель) — чешский писатель.

См. также 
 Золотая малина
 Малиновое дерево
 Малиновая девушка

Примечания